Heinersdorf kan syfta på följande platser:

Tyskland

Bayern 
 Heinersdorf, Bechhofen, del av köpingen Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heinersdorf, Langenzenn, stadsdel i Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Heinersdorf, Sesslach, stadsdel i Sesslach, Landkreis Coburg, Bayern

Berlin 
 Heinersdorf, Berlin, stadsdel i stadsdelsområdet Pankow, Berlin

Brandenburg 
 Heinersdorf, Grossbeeren, ort i kommunen Grossbeeren, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Heinersdorf, Kroppen, ort i kommunen Kroppen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Heinersdorf, Schwedt, stadsdel i staden Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Heinersdorf, Steinhöfel, ort i kommunen Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Sachsen 
 Chemnitz-Borna-Heinersdorf, stadsdel i Chemnitz, Sachsen
 Heinersdorf, Bad Lausick, stadsdel i Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen

Thüringen 
 Heinersdorf, Judenbach, ort i kommunen Judenbach, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Heinersdorf, Wurzbach, stadsdel i Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Polen 
Följande polska orter har tidigare burit det tyska namnet Heinersdorf:
 Chwalęcice (Heinersdorf im Landkreis Landsberg (Warthe), Mark-Brandenburg), se Gorzów Wielkopolski
 Drogomin (Heinersdorf im Landkreis Oststernberg, Mark-Brandenburg), se Sulęcin
 Dziewiętlice (Heinersdorf im Landkreis Neisse, Oberschlesien), Opole vojvodskap
 Jaworek (Heinersdorf im Landkreis Frankenstein, Niederschlesien), ort i kommunen Ząbkowice Śląskie, Nedre Schlesiens vojvodskap
 Jędrzychów (Heinersdorf im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), stadsdel i Zielona Góra
 Spalona (Heinersdorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), ort i kommunen Kunice i Nedre Schlesiens vojvodskap

Tjeckien 
 Jindřichovice pod Smrkem (Heinersdorf an der Tafelfichte), kommun i Okres Liberec
 Jindřichov (Heinersdorf), ödeby i Okres Karlovy Vary
 Pilínkov (Heinersdorf am Jeschken), stadsdel i Liberec, Okres Liberec

Se även:
 Heinersdorff